Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Per la stagione 2009-2010 era previsto un aumento delle retrocessioni in modo tale da portare il campionato di Eccellenza Girone Unico 2010-2011 da 18 a 16 squadre. In seguito alla non iscrizione del Manfredonia Calcio in Lega Pro Seconda Divisione Girone C, per la stagione 2010-2011 il campionato rimase a 18 squadre con il successivo inserimento per ripescaggio della A.S.D. Maruggio Calcio e della A.S.D. San Paolo Bari.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2010-2011.
  Ammesso ai Play-Off o ai Play-out.
      Retrocesso in Promozione Puglia 2010-2011.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Toma Maglie e Real Altamura penalizzati con la sottrazione rispettivamente di 1 e 3 punti in classifica.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Semifinali

Finale

Coppa Italia Dilettanti Puglia

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, edito da PressGrafica.

Collegamenti esterni 
 datasport.it

Puglia